Кулина може да се односи на:

 Куле, део утврђења
 Кулина (тврђава), средњовековна тврђава у близини Алексинца, Република Србија
 Кулина (Балајнац), археолошки локалитет у близини Мерошине, Република Србија

или

 Кулина (Алексинац), насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија
 Кулина (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Кулина (Осмаци), насеље у општини Осмаци, Република Српска, БиХ
 Кулина (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Кулина (Калесија), насеље у општини Калесија, Федерација Бих, БиХ